Freek Show — второй студийный альбом Twiztid. Выпущен 31 октября 2000 года и достиг 51-го места в чарте Billboard 200.

Об альбоме 
Allmusic прокомментировал альбом так: «Подобная музыка обращена к небольшому сектору слушателей хип-хопа и, вероятно, будет иметь успех в [этой] рыночной нише, но средний слушатель хип-хопа просто должен понять, что это альбом совершенно иного рода».

«People Are Strange» является кавер-версией одноимённой песни группы The Doors из альбома Strange Days.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Twiztid
Альбомы Psychopathic Records